Plusieurs bâtiments font référence à Maison de Diane de Poitiers :
 Maison de Diane de Poitiers à Etampes, en Essonne ;
 Maison de Diane de Poitiers à Sérignan-du-Comtat, dans le Vaucluse.

Homonymie de toponyme
Homonymie